Умигулсум султанија () је била највероватније најмлађа ћерка Мехмеда III и Хандан султаније.

Биографија
Како је у харемским регистрима записано да је 1649. године примила највишу исплату за Османске принцезе, као и ћерке Косем султаније, била је највероватније рођена сестра султана Ахмеда.

Бракови
Удала се 1613. године за Кадизаде Али-пашу, намесника Буде, за ког су аустријски амбасадори 1615. године забележили да је био средњовечан човек који је био ожењен рођеном млађом сестром султана Ахмеда. Али-паша је умро у Београду 1616. године и Ахмедова сестра остаје удовица. У регистрима из 1622. године забележено је да је била неудата.

Из поклона дубровачких поликсара 1642. и 1648. године види се да је Умигулсум била удата за Ахмед-пашу Херцеговића (према другим изворима, звао се Мурат). Међутим, већ у фебруару 1649. је била удата за неког Халил-пашу.

Референце 

Османско царство